Каттено́м () — упразднённый кантон во Франции, в регионе Лотарингия, департамент Мозель, округ Тьонвиль-Эст.

Численность населения кантона в 2007 году составляла 23568 человек. Код INSEE кантона — 5705. В результате административной реформы кантон упразднён. До марта 2015 года в состав кантона входило 20 коммун, административный центр — коммуна Каттеном.

Коммуны кантона 

В результате административной реформы кантон упразднён, коммуны переданы в состав кантона Йюс.

См. также 
 Кантоны департамента Мозель

Ссылки 
 Национальный институт статистики 

Упразднённые кантоны департамента Мозель